Межконтинентальный кубок 1973 () — 15-й розыгрыш Межконтинентального кубка, матч которого состоялся 28 ноября 1973 года в Риме на стадионе «Стадио Олимпико». Матч прошёл между итальянским клубом «Ювентус», финалистом Кубка европейских чемпионов 1972/73, и аргентинским клубом «Индепендьенте», победителем Кубка Либертадорес 1973. Но этих матчей могло и не быть, если бы победитель Кубка европейских чемпионов 1972/73 амстердамский «Аякс» не отказался от участия.

Статистика матча

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1972/1973
 Кубок Либертадорес 1973

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матчах

Межконтинентальный кубок 1973
Межконтинентальный кубок 1973
Футбол в Италии в 1973 году
Спорт в Аргентине в 1973 году
1973 год в футболе
События 28 ноября
Ноябрь 1973 года
Международные спортивные соревнования в Риме